Termenul „Balast” se poate referi la:

Balast (construcții)
Balast (marină)
 Balast electronic (droser sau starter) pentru sursele de iluminat fluorescent.
 Substanțe de balast (Fibre alimentare) care asigură tranzitul intestinal al alimentelor și previn formarea substanțelor în putrefacție

Note